Palmares Paulista kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Palmares Paulista (ort), São Paulo, 
 Palmares Paulista (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar